Dispositio bezeichnet: 

 ein Produktsonsstadium einer Rede, siehe Rhetorik#Die fünf Produktionsstadien einer Rede
 einen Teil einer Urkunde, siehe Dispositio (Diplomatik)